Poiată, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mihai Poiată (n. 1949),  autor, cineast, dramaturg, publicist, scenarist și scriitor moldovean.
 Petru Poiată (1961–2009), deputat moldovean.

Vezi și
 Poiată